2. Frauen-Bundesliga 2011/12 steht für:
 2. Frauen-Bundesliga 2011/12 (Fußball)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen)
 2. Handball-Bundesliga (Frauen) 2011/12